Cool Boarders: Code Alien — видеоигра про сноубординг, разработанная и изданная UEP Systems эксклюзивно для PlayStation 2 и являющаяся единственной игрой Cool Boarders, выпущенной эксклюзивно в Японии.

Игровой процесс 
Cool Boarders: Code Alien содержит пять режимов игры, включая экстремальный, трюк, мастер трюков, лицензионный режим и смешанный режим под названием комбинированный сноубординг. В режимах экстрим, трюк и мастер трюков, игроки зарабатывают очки либо за выполнение трюков с препятствиями, либо за объединение трюков вместе для создания комбинаций. Режим мастер трюков служит в качестве учебного пособия, в котором игроков отправляют вниз по бесконечно повторяющемуся лыжному склону, предлагая выполнять все более сложные трюки. Лицензионный режим требует, чтобы игроки преодолевали ряд препятствий, чтобы получить серию лицензий. Комбинированный режим катания на сноуборде сочетает в себе элементы гонок на скоростном спуске и турнира по трюкам. Как в экстремальном, так и в трюковом режимах можно играть с несколькими игроками.

Игроки управляют своим сноубордистом, нажимая или удерживая кнопку X для прыжка или атаки, удерживая D-pad в одном направлении, чтобы настроить трюк, и используя аналоговые функции контроллеров PlayStation, слегка или сильно нажимая на кнопки, что приводит к различным трюкам. Экранные сообщения предупреждают игрока о степени вращения или переворота, которые он настраивает.

В игре представлены Яги «Козел» (стартовый персонаж с лучшей техникой), Джин (самый быстрый стартовый персонаж), Айрин (стартовый персонаж с лучшей реакцией / быстротой) и Синди (универсальный персонаж): все они появились в Cool Boarders 2.

Критика 
GameSpot написал в обзоре игры за январь 2001 года, что ее производство было «первоклассным», сославшись на то, что игра обладала причудливыми персонажами и чувством юмора.

Эта игра очень понравилась поклонникам Cool Boarders 2, потому что она очень похожа, но игровой процесс более плавный, а графика значительно улучшена. Как и в Cool Boarders 2, здесь можно выполнять самые разнообразные трюки, есть огромные прыжки и множество безумно увлекательных игровых режимов. Cool Boarders: Code Alien заметно улучшил работу камеры, разнообразие ландшафта и препятствий, а также реалистичность. Кроме того, гораздо проще выполнять трюки на земле, потому что добавлен контроль воздуха. Здесь меньше вынужденных опасностей, хотя в этом названии их все ещё слишком много, так что игрок также может наслаждаться игрой с меньшим количеством перерывов в игре.

Примечания 

Компьютерные игры 2000 года
Игры для PlayStation 2
Игры только для PlayStation 2
Компьютерные игры, разработанные в Японии